WDR steht für:
 Westdeutscher Rundfunk Köln, eine Landesrundfunkanstalt, unter anderem mit dem WDR Fernsehen, einem Fernsehprogramm
 Walt Disney Records, ein Musiklabel von Disney
 Warburg Dillon Read, ein ehemaliger Markenname der Division Investment Banking der heutigen UBS, der zu Gunsten eines einheitlichen Markenauftritts von UBS verschwand
 Wellendichtring zum Abdichten von Wellen
 Wide Dynamic Range, ein Verfahren bei Kameras von Videoüberwachungsanlagen, die es ermöglicht, Dinge mit extremen Helligkeitsunterschieden im selben Bild darzustellen.
 WDR-Neuron (wide dynamic range Neuron), ein besonderes Neuron im ZNS, auf das viele andere Nervenzellen verschalten und somit Einfluss nehmen
 World Development Report, siehe Weltentwicklungsbericht
 World drug report, ein vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) jährlich veröffentlichter Bericht
 Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum, eine Reederei mit Sitz in Wyk auf Föhr
 Barrow County Airport (IATA-Code), Flughafen von Winder (Georgia), Barrow County in Georgia

Abkürzung